Корчак — водяний млин з наливним колесом.
 Корчак — родовий герб.
 Корчак — археологічна культура VI-VII ст.
 Корчак — село в Житомирському районі, Житомирської області, Україна.
 2163 Корчак — астероїд.

Прізвище 

Корча́к — українське, чеське, словацьке, польське прізвище, польський (), український і білоруський шляхетний рід.
 Корчак Андрій (1964—2014) — Герой Євромайдану.
 Корчак Артем Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корчак Олександра (Леся) (1945—2013) — дівоче прізвище Олександри Гонгадзе
 Корчак Владімір () (1949–2012) — чеський поет і перекладач, онук Ростіслава Корчака.
 Корчак Дмитро Михайлович (нар. 1979) — російський співак (тенор).
 Корчак Іван Іванович — головний державний арбітр Української РСР (1967—1987).
 Корчак Ігор () (* 1927) — чеський скульптор і кераміст.
 Корчак Йозеф () (1921–2008) — чеський комуністичній політичний діяч.
 Корчак Йосип Павлович (1914—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Корчак Мирослав () (* 1956) — словацький кераміст.
 Корчак Олег Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корчак Ростіслав () (1894–1984) — чеський журналіст і письменник, брат Яроміра Корчака.
 Корчак Якуб () (* 1961) — чеський директор театру.
 Корчак Януш (псевдонім, справжнє ім'я — Генрік Гольдшміт, ) (1878–1942) — польський дитячий лікар, письменник, загинув в концтаборі смерті Треблінка.
 Корчак Яромир () (1895–1989) — чеський географ, демограф і статистик, брат Ростіслава Корчака.

Корчак-Чепурківський 

 Корчак-Чепурківський Овксентій Васильович (1857—1947) — гігієніст і епідеміолог, професор КНУ, міністр УНР, академік АН УРСР
 Корчак-Чепурківський Юрій Овксентійович (1896—1967) — український демограф і статистик

Польські прізвища
Українські прізвища
Чеські прізвища
Словацькі прізвища
Білоруські прізвища